Les mots multiformis et multiforme sont originellement des déclinaisons, notamment le nominatif singulier (masculin ou féminin pour le premier, neutre pour le second), d'un adjectif latin signifiant « varié, changeant, multiforme ».

Le mot multiforme est aussi, en français et en italien, le singulier (masculin ou féminin) d'un adjectif de même sens.

 En mathématiques, une fonction multiforme est une relation binaire qui à chaque élément d'un ensemble associe une partie d'un autre ensemble.
 En médecine, un glioblastome multiforme est une tumeur primitive du cerveau, la plus fréquente et la plus agressive. 
 En taxonomie, le mot multiformis est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces d'animaux. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique